Il singolare femminile del torneo di tennis Singapore Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Naoko Sawamatsu che ha battuto in finale Sarah Loosemore 7-6, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Anne Minter (terzo turno)
 Betsy Nagelsen (terzo turno)
 Belinda Cordwell (secondo turno)
 Etsuko Inoue (secondo turno)
 Akiko Kijimuta (secondo turno)
 Jo-Anne Faull (secondo turno)
 Sandra Wasserman (terzo turno)
 Sarah Loosemore (semifinali)

 Marianne Werdel-Witmeyer (quarti di finale)
 Hu Na (terzo turno)
 Monique Javer (terzo turno)
 Maya Kidowaki (semifinali)
 Louise Field (terzo turno)
 Pilar Vásquez (secondo turno)
 Pascale Paradis-Mangon (secondo turno)
 Martina Pawlik (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1990